Het ATP-toernooi van Orlando 2000 (met de officiële naam US Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 1 t/m 7 mei 2000. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Disney's Wide World of Sports Complex in de Amerikaanse stad Orlando.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Orlando
Tenniswedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in Orlando